Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Snapper:
 Le HMS Snapper (1782) est un cotre acheté en 1782. Il était probablement au service du revenu en 1790 et a été vendu en 1817.
 Le HMS Snapper (1804) était un cotre à 4 canons lancé en 1804 et capturé en 1811 par le lougre français Rapace.
 Le HMS Snapper (1813) était un brick de 12 canons lancé en 1813. Il a été utilisé par les gardes-côtes à partir de 1824 et a été vendu en 1865.
 Le HMS Snapper (1854) était une canonnière en bois à hélice lancé en 1854, utilisé comme navire de transport de charbon à partir de 1865 et vendu en 1906.
 Le HMS Snapper (1895) était un destroyer de classe A du sous-groupe Salmon. Il a été lancé en 1895 et vendu en 1911.
 Le HMS Snapper était une canonnière en fer à hélice lancé en 1871 sous le nom de HMS Mastiff. Il a été rebaptisé Snapper en 1914 et a été vendu en 1931.
 Le HMS Snapper II était une canonnière d'essai, achetée en 1884 et nommée HMS Handy. Elle a été rebaptisée HMS Excellent en 1891, HMS Calcutta en 1916 et HMS Snapper II en 1917. Elle a été vendue en 1922 et est devenue le navire-grue civil Demon. Il a été désarmé alors qu'on envisageait de le conserver, mais il a maintenant été démantelé.
 Le HMS Snapper (39S) était un sous-marin de classe S lancé en 1934 et coulé en 1941.